Wulpstraat (Appingedam)
Wulpstraat (Utrecht)